
Termin -{IUI}- ima više značenja.

 Inseminacija, oznaka za tip veštačke inseminacije
 iUI (softver), biblioteka za korisnički interfejs ajfona.